Marcus Aurelius Carus (Karus) – cesarz rzymski

Osoby o tym nazwisku:
 Carl Gustav Carus – niemiecki przyrodnik, lekarz, anatom, psycholog i filozof przyrody